Новоникола́евка () — село на Украине, находится в Славянском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1424256502. Население по переписи 2001 года составляет 859 человек. Почтовый индекс — 84167. Телефонный код — 626.

Географическое положение 
Село расположено в 5 км от пгт Черкасского на автодороге Торец — Черкасское.

Экономика 
Филиал «Правдинское» агрофирмы «Шахтёр». Комплекс по выращиванию КРС. Птицефабрика «Правдинская»

Объекты социальной сферы 
 Дом культуры.
 Детский сад.
 Школа.
 Магазин.

Достопримечательности 
 Памятник воинам, погибшим в Великую Отечественную войну.

Транспорт и связь 
Имеется автобусное сообщение с районным центром Славянск.

Адрес местного совета 
84162, Донецкая область, Славянский р-н, пгт Черкасское, ул. 1-го Мая, 3, тел. 62-12-26

Ссылки 
 Новониколаевка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Славянского района (Донецкая область)